Аббревиатура БТР может обозначать:
 БТР () — класс бронированных машин военного назначения, предназначенных для транспортировки личного состава.
 БТР-3 — украинский бронетранспортёр, разработанный на основе конструкции БТР-80.
 БТР-4 — линейка современных украинских бронетранспортёров.
 БТР-7 «Защитник» — украинский бронетранспортёр, глубокая модернизация советского бронетранспортёра БТР-70.
 БТР-40 — советский лёгкий бронетранспортёр 1950-х годов.
 БТР-50 (Объект 750) — советский бронетранспортёр на базе шасси лёгкого плавающего танка ПТ-76.
 БТР-50ПУ — советская командно-штабная машина на базе бронетранспортёра БТР-50. 
 БТР-60 — советский бронетранспортёр, созданный в 1956—1959 годах для оснащения мотострелковых подразделений и замены устаревшего БТР-152.
 БТР-60М — один из вариантов модернизации советского бронетранспортёра БТР-60ПБ.
 БТР-80 — советский бронетранспортёр, созданный как дальнейшее развитие бронетранспортёра БТР-70. 
 БТР-90 «Росток» (ГАЗ-5923) — российский бронетранспортёр, представленный в 1994 году.
 БТР-70 — советский бронетранспортёр, принятый на вооружение в 1971 году.
 БТР-70ДИ-02 «Свитязь» — украинская бронированная командно-штабная машина, разработанная на базе бронетранспортёра БТР-70ДИ.
 БТР-70М — украинский бронетранспортёр, модернизация советского бронетранспортёра БТР-70.
 БТР-94 — украинский бронетранспортёр, разработанный в 1990-е годы на базе советского бронетранспортёра БТР-80.
 БТР-112 — советский опытный гусеничный бронетранспортёр.
 БТР-152 — советский бронетранспортёр, созданный на базе узлов и агрегатов грузового автомобиля ЗИС-151.
 БТР-Д — советский авиадесантный бронетранспортёр, созданный на базе боевой машины десанта БМД-1.
 БТР «Носорог» — бронетранспортёр из вымышленной вселенной игры «Warhammer 40,000».
 БТР-Т — российский тяжёлый гусеничный бронетранспортёр, предназначенный для использования в мотострелковых подразделениях сухопутных войск.
 БТР-Э152В — советский опытный бронетранспортёр, созданный на базе бронетранспортёра БТР-152. 
 БТР Национал (; Независимое молодёжное радио) — македонский круглосуточный телеканал, вещающий на македонском и цыганском языках. 
 Баллистическая теория Ритца — отвергнутая фундаментальная физическая теория